Denumirea de Gabrița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Gabrița, un sat în comuna Smolean, regiunea Smolean;
 Gabrița, un sat în comuna Veneț, regiunea Șumen.